Ariopsis är ett släkte av fiskar. Ariopsis ingår i familjen Ariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Ariopsis